Раупах () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Раупах, Бернхард (1682—1745) — немецкий лютеранский священник, историк протестантизма.
 Раупах, Герман Фридрих (1728—1778) — немецкий композитор.
 Раупах, Кристоф (1686—1744) — немецкий органист и композитор, отец Германа Фридриха Раупаха.
 Раупах, Роман Романович фон (1870—1943) — русский военный следователь, автор воспоминаний.
 Раупах, Эрнст (1784—1852) — немецкий писатель и драматург.

См. также 
 Раубах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц